Bührke ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Bührke (1891–1954), deutscher Jurist; Präsident des Landeskirchenamtes in Kiel
 Thomas Bührke (* 1956), deutscher Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Buchautor